Kiss Nikolett
 Kiss Nikolett (1988–) magyar labdarúgó
Kiss Nikoletta
 Kiss Nikoletta (1996–) válogatott magyar kézilabdázó
 Kiss Nikoletta (1997–) magyar nyíltvízi úszó